Jan Verhaert (trainer) : voormalig voetbaltrainer van PEC Zwolle en SC Heracles
 Jan Verhaert (atleet) : Een Belgisch atleet
 Jan Verhaert (oud-burgemeester Olen) : burgemeester van Olen 1988-1995 (OGB), politicus, huisarts